Kari Laitinen, finski hokejist, * 9. april 1964, Vantaa, Finska.

Laitinen je v finski ligi igral za klube Jokerit Helsinki, HIFK Helsinki, Jokipojat Joensuu in Pelicans Lahti. Skupno je v finski prvi ligi odigral 309 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 143 golov in 76 podaj. Ob koncu kariere je po eno seozno igral tudi za kluba ASG Angers iin Chamonix HC v francoski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno srebrno medaljo.

Pregled kariere

|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 85/86
|
| 36
| 19
| 9
| 28
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 86/87
|
| 42
| 27
| 13
| 40
| -28
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 87/88
|
| 43
| 26
| 20
| 46
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| +5
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 88/89
|
| 44
| 14
| 10
| 24
|
| 22
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 89/90
|
| 40
| 20
| 11
| 31
| +8
| 18
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 34
| 12
| 4
| 16
| -2
| 24
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| +2
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 25
| 17
| 7
| 24
| +9
| 20
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| -5
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 45
| 8
| 2
| 10
| -3
| 14
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Jokipojat Joensuu
| Finska 2. liga
| 93/94
|
| 46
| 37
| 23
| 60
| +30
| 42
|
| 6
| 3
| 0
| 3
| +2
| 6
|-
| ASG Angers
| Francoska liga
| 94/95
|
| 14
| 3
| 4
| 7
|
| 12
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Chamonix HC
| Francoska liga
| 95/96
|
| 27
| 18
| 14
| 32
|
| 10
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|-
| Pelicans Lahti
| Finska 2. liga
| 96/97
|
| 43
| 22
| 22
| 44
| +9
| 20
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Pelicans Lahti
| Finska 2. liga
| 97/98
|
| 44
| 14
| 13
| 27
| +17
| 24
|
| 8
| 4
| 4
| 8
| +1
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 490
| bgcolor="#7FFF00" | 240
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | 394
| bgcolor="#7FFF00" | +45
| bgcolor="#7FFF00" | 263
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Jokipojat Joensuu
Hokejisti ASG Angers
Hokejisti Chamonix HC
Hokejisti Pelicans Lahti